Dschanūb Sīnā' () ist ein Gouvernement in Ägypten mit 102.018 Einwohnern und liegt im Süden der Sinai-Halbinsel.

Es grenzt im Norden an das Gouvernement Schimal Sina, im Nordwesten an das Gouvernement as-Suwais, im Osten an den Golf von Akaba und im Westen an den Golf von Sues. Das Verwaltungszentrum ist at-Tūr. Weitere große Städte und Gemeinden sind Dahab, Nuwaiba, Saint Catherine, Scharm asch-Schaich und Tābā.

Das Gouvernement Dschanūb Sīnā' gliedert sich in neun Gebiete, die aus urbanen und ländlichen Regionen bestehen (Qism):

Einzelnachweise 
Dschanub Sina
Sinai-Halbinsel